USS Louisville war der Name mehrerer Schiffe der United States Navy, die nach der Stadt Louisville benannt wurden:
 USS Louisville (1862)
 USS Louisville (CA-28), Schwerer Kreuzer der Northampton-Klasse (1931)
 USS Louisville (SSN-724), Atom-U-Boot der Los-Angeles-Klasse  (1986)

Louisville
Louisville (Kentucky)